Dolah ist der Familienname folgender Personen:

 Armanizam Dolah (* 1987), singapurischer Fußballspieler
 Elias Dolah (* 1993), thailändisch-schwedischer Fußballspieler
 Wahab Dolah (* 1950), malaysischer Politiker